

Patronymie
 Ronaldo Guiaro (1974- ) est un footballeur brésilien.

Toponymie
 Guiaro  est un département du Burkina Faso.
 Guiaro est le chef-lieu de ce département